Кафьеро () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Кафьеро, Карло (1846—1892) — итальянский анархист и сторонник Михаила Бакунина, живший во второй половине XIX века.
 Кафиеро, Антонио (1922—2014) — аргентинский политик.